Algernon Mabus, poznatiji samo kao Mabus, je izmišljeni lik, supernegativac u stripu Martin Mystère. Jedan od najmoćnijih sotonista, njegovo pravo porijeklo je obavijeno velom tajni, ali je poznato da je star više stotina godina, te se pokazao kao jedan od najvećih neprijatelja Martina Mystèrea.

Životopis
Algernon Mabus je sotonist, okultist i utjelovljeni demon. Tijekom povijesti je pokušao na razne načine otvoriti vrata pakla da bi započeo "novo kraljevstvo" na Zemlji, često koristeći pseudonim "Algernon Mabus." Prema riječima profesora Aldridgea, Mabus je "dezinkarniran", on je "nekakav spoj prirode s esencijom zla." Kako nije rođen, ne može ni umrijeti. 

1586., Mabus je bio u kontaktu s Christopherom Marloweom kojemu je obećao dati "moć riječi", sposobnost da šarmira ljude pisanjem, u zamjenu za posao koji treba obaviti za njega u budućnosti. Nakon pet godina, 1591., Mabus je zatražio od Marlowea da ukrade dnevnik Waltera Raleigha s njegove ekspedicije na otok Roanoke koja se odigrala 1584. Međutim, Marlowe mu nije dao dnevnik i pokušao ga je uhititi zbog sumnje za prakticiranje crne magije. Mabus je uspio pobjeći, a Marlowe je dao dnevnik svom prijatelju pjesniku Thomasu Watsonu. Marloweljeva kazališna priča Doktor Faustus, priča o čovjeku koji sklopi pakt s Vragom, bila je inspirirana ovim događajima.

Mabus je 1781. surađivao s britanskom vojskom pokušavajući izvesti ritual u blizini megalita na otoku Roanoke, u Americi, kako bi prizvao pakleno stvorenje iz druge dimenzije i iskoristio ga za gušenje Američke revolucije. Međutim, zbog neposjedovanja Raleighovog dnevnika, te intervencije Amande Janosz i Jean-Louisa Bientôta, osnivača baze Drugdje, te napada Američke kontinentalne vojske, nije mogao dovršiti obred i pobjegao je.

Ponovno u Engleskoj, 1793. Mabus je u Londonu organizirao podizanje zidova oko četvrti nastanjene studentima pod utjecajem Francuske revolucije, kako se njihove ideje ne bi proširile diljem zemlje. S vremenom je ta četvrt, od tada izbrisana sa svih planova grada, postala poznata kao Neverland, što je utjecalo na nastanak romana o Petru Panu.

1801., također u Londonu, Mabus je pronašao dnevnik Waltera Raleigha u antikvarnici čijeg je vlasnika ubio. S pomoću dnevnika je otkrio točno mjesto na kojem je trebao izvesti ritual za prizvati stvorenje iz pakla pod megalitom, a ne na površini, kao što je mislio 1781. 1803., Mabus se vratio na otok Roanoke i u katakombama ispod megalita, gdje se križalo nekoliko crta silnica, prizvao demona Cernunnosa. Mabus je namjeravao predati vlast nad čudovištem lordu Babingtonu, sinu plemića koji je organizirao obred 1781., da bi mu omogućio pokretanje kontrarevolucije za rušenje vlade Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, njihove planove su prekinuli James Mackenzie, specijalni agent britanske vlade, i Amanda Janosz. Čarobnica Neftis je telepatski, preko Amande, preuzela kontrolu nad demonom, prisiljavajući ga da uhvati Mabusa i odnese ga sa sobom u pakao.

Nešto prije Drugog svjetskog rata, Mabus je bio u Engleskoj, osuđen za ubojstvo. Početkom rata ga je regrutirala Britanska tajna služba kako bi im pomogao u borbi protiv Beelzebula, Gospodara muha. Nakon dugog i kompliciranog obreda, roj insekata je zarobio Abrogasta, mađioničara u službi Hitlera, i rastrgao ga na komadiće. Zbog tih misterioznih "usluga pruženih naciji", Mabus je pomilovan i pušten na slobodu.

Godine 1976. koristeći ime Samael G. Unborn, Mabus je postao dio bogataške elite Surreya, pričajući priče o užasima prošlosti s takvim bogatstvom detalja da su slušatelji stjecali dojam da je on sve to osobno doživio. Tu je prvi put vidio Dianu Lombard, buduću suprugu Martina Mystèrea, te je tvrdio da je ona "spremna", ali kada ju je pokušao navesti da sudjeluje u sotonističkom obredu ona je uspjela pobjeći. Diana je bila odabrana kako bi na svjetlo dana donijela "malog kralja" kojega bi Mabusovi sljedbenici obožavali kao boga čime bi započelo "novo kraljevstvo". Svečanost je trebala biti samo pripremna, ali njezin bijeg u Ameriku natjerao ga je da promijeni svoje planove. 

U 1978., Mabus je pokušao izvesti obred u Londonskoj podzemnoj željeznici da bi na mjestu sjecišta raznih crta silnica otvorio prolaz u pakao. Kada su Martin Mystère i Dylan Dog napali Mabusove sljedbenike, Mabus više nije bio u stanju kontrolirati moć koju je probudio. Kao rezultat,  odjednom su se stvorile kuke koje su ga rastrgale na komadiće. Obred je trebao biti završetak neuspjelog obreda iz 1976. g. Obred nije uspio jer u njemu nije sudjelovala Diana, a djevojka koja je trebala biti žrtvovana nije bila "odabrana", te bi obred bio uzaludan čak i bez intervencije dvojice detektiva.

Godine 1990., Mabus se utjelovio u tijelu žene, Victorie, vrativši se u Londonsku podzemnu kako bi još jednom otvorio vrata paklu. Uz pomoć egzorcizma Dylan Dog ga je uspio protjerati natrag u nematerijalno stanje. No ubrzo se pokazalo da se Mabus ponovno utjelovio.

1995. se vratio proganjati Dianu koristeći se francuskim imenom Saul N. Bomanger. Kada je stao na benzinskoj postaji, umro je u eksploziji koju je uzrokovao Ferrari Martina Mystèrea kontroliran od duha profesora Aldridgea iz svijeta mrtvih.
 
2000., sotonistička sekta predvođena Aleisterom Crowleyem je uspjela prizvati Mabusa s onog svijeta te je on zaposjeo tijelo Martina Mystèrea. Ponovno je pokušao iskoristiti Dianu za početak "novog kraljevstva", ali je njezino tijelo zaposjela Kali, božica smrti, te ga proždrla.

Zanimljivosti
Inspiracija za Mabusa došla je iz knjige The Magus (Čarobnjak) Williama S. Maughama. Lik Mabusa je nastao po uzoru na okultista Aleistera Crowleya, dok je njegov fizički izgled inspiriran Antonom Szandorom LaVeyem, utemeljiteljem Sotonističke crkve. Po Nostradamusovima proročanstvima, Mabus je ime trećeg Antikrista.

Likovi iz stripa Martin Mystère
Likovi iz stripa Dylan Dog